NDPC steht für:
 Neue Demokratische Partei Chinas
 National Development Planning Commission, Nationale Kommission für Entwicklungsplanung, Ghana
Abkürzung